Horneck steht für:

 Horneck (Elsendorf), Ortsteil der Gemeinde Elsendorf im Landkreis Kelheim in Bayern
 Schloss Horneck, Burg des Deutschen Ordens am Neckar
 Turmhügel Horneck, abgegangene Burg im gleichnamigen Ortsteil der Gemeinde Elsendorf im Landkreis Kelheim in Bayern
 Horneck von Hornberg, schwäbisches Adelsgeschlecht
 die Gemeinde Tworóg in der Woiwodschaft Schlesien, die von 1936 bis 1945 diesen Namen führte (vorher Tworog)

Horneck ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Horneck (1641–1697), aus der Kurpfalz stammender anglikanischer Theologe
 Burckhard von Horneck (1433–1522), deutscher Arzt
 Heinrich Horneck von Weinheim (1843–1896), Offizier, Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Horneck (1894–1974), österreichischer Arzt und Rassenhygieniker

Siehe auch:
 Hornek
 Hornegg
 Hornick